Тетеревец — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Тетеревец — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Тетеревец — деревня в Клецком районе Минской области.